Кондо́м (, ) — кантон во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи, департамент Жер. Входит в состав округа Кондом.

Код INSEE кантона — 3206. Всего в кантон Кондом входят 13 коммун, из них главной коммуной является Кондом.

Население 
Население кантона на 2012 год составляло 10 332 человека.

Коммуны кантона

Ссылки 
 Кантон Кондом на сайте INSEE
 Население коммун департамента Жер на сайте INSEE

Кантоны департамента Жер